Jean Régis ist der Name folgender Personen:

* Jean-Baptiste Régis (1663/64–1738), französischer Jesuit und Missionar
 Jean François Régis (1597–1640), französischer Jesuit und Prediger